Darling (pel·lícula), pel·lícula britànica dirigida per John Schlesinger, estrenada el 1965
 Conca del Murray-Darling, conca hidrogràfica que abasta els rius Murray i Darling
 David Darling (Elkhart, 1941 - Goshen, 2021), violoncel·lista i compositor estatunidenc
 Gia Darling (Valencia, Califòrnia, 1977), actriu pornogràfica transsexual, directora, productora i personalitat mediàtica
 Prova d'Anderson-Darling, prova no paramètrica sobre si les dades d'una mostra provenen d'una distribució específica
 Riu Darling, riu d'Austràlia
 Wendy Darling, personatge fictici, heroïna i protagonista femenina de la història de Peter Pan